Falkenstein kan syfta på:

 Grevskapet Falkenstein – ett tyskt grevskap vid borgen Falkenstein

Geografi

Tyskland 

 Falkenstein/Vogtl., kommun,  	Sachsen, 
 Falkenstein, Rheinland-Pfalz, kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Falkenstein, Bayern, kommun, Bayern, Oberpfalz, 
 Falkenstein/Harz – en stad i Landkreis Harz i Sachsen-Anhalt

Österrike 

 Falkenstein, Österrike – kommun i Niederösterreich, Politischer Bezirk Mistelbach,